Hestrup bezeichnet Orte in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen:

 Hestrup (Nordhorn) in der Stadt Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim
 Hestrup (Emsland) in der Gemeinde Handrup im Landkreis Emsland
 Hestrup, ehemaliges Dorf auf dem Gebiet von Großenmarpe (Stadt Blomberg) im Kreis Lippe